Verpiss dich steht für folgende Songs:

 Verpiss’ dich, Lied der deutschen Band Tic Tac Toe aus dem Jahr 1996 
 Verpiss dich!, Lied der deutschen Band Lilli Berlin aus dem Jahr 1982